Sascha Zverev fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Nikoloz Basilashvili derrotó en la final a Jan-Lennard Struff.

Cabezas de serie 

  Ričardas Berankis (Primera ronda)
  Horacio Zeballos (Primera ronda)
  Albert Montañés (Semifinales)
  Daniel Muñoz de la Nava (Primera ronda)

<ol start=5>
  Yoshihito Nishioka ''(Primera ronda)
  Jan-Lennard Struff ''(Finalista)
  Dustin Brown ''(Primera ronda)
  Igor Sijsling ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Neckarcup 2016